La formula molecolare C3H8O può indicare:
 Etilmetiletere
 1-propanolo
 Isopropanolo

Formule molecolari